Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Sainte-Anne :
 la basilique-cathédrale Sainte-Anne d’Apt en France ;
 la basilique Sainte-Anne d’Auray en France ;
 la basilique Sainte-Anne de Bonlieu-sur-Roubion en France ;
 la basilique Sainte-Anne-du-Congo de Brazzaville en République du Congo ;
 la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré dans la ville homonyme au Canada ;
 la basilique Sainte-Anne de Varennes au Canada ;
 la basilique Sainte-Anne de Willemstad au Curaçao (État autonome des Pays-Bas).

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
Anne